

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Vineland – census-designated place della Contea di Pueblo, Colorado
 Vineland – census-designated place della Contea di Mille Lacs, Minnesota
 Vineland – città della Contea di Cumberland, New Jersey
 Clarkston Heights-Vineland – census-designated place della Contea di Asotin, Washington

Letteratura 
 Vineland – romanzo di Thomas Pynchon del 1990

Altro 
 Vineland Drive-In – drive-in della Contea di Los Angeles, California